Words and Pictures oder Words & Pictures steht für:

 Words and Pictures (Bob-Snider-Album), Musikalbum von Bob Snider aus dem Jahr 1997
 Words and Pictures (Nu:Tone-Album), Musikalbum von Nu:Tone aus dem Jahr 2011
 Words & Pictures – In der Liebe und in der Kunst ist alles erlaubt (Originaltitel Words and Pictures), US-amerikanischer Spielfilm von Fred Schepisi aus dem Jahr 2013
 Words & Pictures (Magazin), britisches Kunstmagazin